Бло́нський — польське прізвище.

 Блонський Геліодор Геліодорович — директор Черкаського політехнічного технікуму (від 1992).
 Блонський Іван Васильович (1950) — український фізик, доктор фізико-математичних наук (1990), професор (1993), член-кореспондент НАН України (1997).
 Блонський Кирило Іванович (1802, Уторопи — 1852, Пістинь) — український громадський і культурний діяч.
 Блонський Павло Петрович (1884—1941) — російський психолог, педагог, історик філософії.
 Блонський Пантелеймон Йосипович (1876, Андріївка — після 1939) — український лікар, громадський діяч.

 Блонський Тит Кирилович (1830, Тлумач — 1897) — український письменник.
 Блонський Францішек-Ксаверій (1867, Варшава — 1910) — ботанік, лікар.
 Блонський Христофор Антонович (1893—1971) — громадський і культурний діяч, поет, композитор, священик.

 Блонська Людмила Леонідівна ( 1977) — українська многоборка. Заслужений майстер спорту України.
 Блонська Серафима Ясонівна (1870—1947) — російська художниця українського походження.
 Блонська Світлана Іванівна (1962) — українська поетеса.